Angelsächsisch steht für:

 das Volk der Angelsachsen betreffend
 der angelsächsische Kulturraum, siehe Anglosphäre
 der angelsächsische Sprachraum, siehe Englische Sprache#Die englischsprachige Welt
 eine frühere Sprachstufe des Englischen, siehe Altenglisch

Siehe auch:
 Anglo Saxon